Huaiyang ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 den Kreis Huaiyang (淮阳县) der bezirksfreien Stadt Zhoukou in der chinesischen Provinz Henan, siehe Huaiyang (Zhoukou);
 die Großgemeinde Huaiyang (槐阳镇), den Hauptort des Kreises Yuanshi in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Huaiyang (Yuanshi).